У́лица Жарокова () — название улиц ряда населённых пунктов республики Казахстан в честь казахского поэта Таира Жарокова. 

 Улица Жарокова — в городе Алма-Ата
 Улица Жарокова — в городе Астана
 Улица Жарокова — в городе Уральск